Claire Bové, rameuse d'aviron française
 Henry Bové (1898-1963), flûtiste américain.
 
 Joseph Bové, dit José Bové agriculteur, syndicaliste agricole et militant altermondialiste français. 
 Joseph Ivanovitch Bové, architecte néoclassique russe.
 Nicolas Bové, botaniste et explorateur luxembourgeois.

Voir aussi 
 Beauvais
 Bovet